Krylowskaja (russisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Krylowskaja (Archangelsk), eines Dorfes in der Oblast Archangelsk
 Krylowskaja (Kaliningrad), Wüstung im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad
 Krylowskaja (Krasnodar, Krylowski), einer Staniza, Verwaltungszentrum des Krylowski rajon in der Region Krasnodar
 Krylowskaja (Krasnodar, Leningradski), einer Staniza in der Region Krasnodar, Leningradski rajon
 Krylowskaja (Wologda), eines Dorfes in der Oblast Wologda